Crosa – frazione del comune di Lessona
 Crosa – frazione del comune di Piedimulera
 Giacomo Crosa –  giornalista ed ex altista italiano
 Riccardo Crosa – fumettista, disegnatore e illustratore italiano